Полисть:
 Поли́сть — река в Псковской и Новгородской области, левый приток реки Ловать.
 По́листь — река в Новгородской области, левый приток Волхова.

См. также 
 Спасская Полисть